

Фільми 
 «Тільки ти» (1972) — українська мелодрама, режисер Євген Шерстобитов.
 «Тільки ти» (1992) — американський фільм, режисер Бетті Томас.
 «Тільки ти» (1994) — американо-італійська комедія, режисер Норман Джевісон.
 «Тільки ти...» (2004) — російський телесеріал, режисер Нана Джорджадзе.
 «Тільки ти» (2011) — російський телесеріал, режисер Альона Райнер.
 «Тільки ти» (2013) — норвезький фільм, режисер Ейрик Свенссон.